Helva är ett samlingsnamn på en rad varianter av konfektyr som kan skilja sig åt helt från varandra och gjorda på mannagryn eller tahini (sesampasta). Helva var ursprungligen ett indiskt recept som spridits över västra delarna av Asien, Medelhavsregionen och Balkan. Stora lokala variationer av receptet förekommer. Helva baserad enbart på tahini innehåller bara oljan från sesamfröna, men i helva gjord med mannagryn kan även smör eller olja ingå, beroende på hur stor andel tahini som ingår. I likhet med många andra konfektyrer från mellanöstern, så är helva ofta extremt sött.

Ordet antas vara av arabiskt ursprung och återfinns i en lång rad språk: halvā حلوا (persiska), halava (sanskrit),  chalvás χαλβάς (Grekiska), halvah (hebreiska), halawi (arabiska), halwa (hindi) eller xalwo (somaliska). Bakverket Helva är egentligen ett samlingsnamn på en rad varianter konfektyrer som kan skilja sig åt helt från varandra.

I Sverige säljs nästan bara helva gjord på tahini, ofta importerad från Turkiet eller Libanon. Helva smaksätts ofta med pistaschmandlar, choklad, vanilj eller russin.

Se även 
518 Halawe

Referenser

Noter

Externa länkar

Godis
Mat och dryck i Turkiet